(« la vallée » en anglais) peut faire référence à :

Toponymes 
 The Valley, stade londonien
 The Valley, chef-lieu d'Anguilla

Cinéma 
 The Valley, court-métrage néo-zélandais réalisé par Peter Jackson en 1976
 The Valley, court-métrage italien réalisé par Michele Soavi en 1985
 The Valley, un film documentaire britannique réalisé par Dan Reed en 1999
 The Valley (Al-Wadi), un film réalisé par Ghassan Salhab en 2014

Musique 
 The Valley, septième album du groupe de deathcore Whitechapel, sorti en 2019.